Pieska kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pieska (ö, lat 62,08, long 24,12), Birkaland, Övre Birkaland, 
 Pieska (ö, lat 62,23, long 24,02), Birkaland, Övre Birkaland, 

Robotskapade Finlandförgreningar